Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (1960–1969) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

1960

Mecze

Kadra

1961

Mecze

Kadra

1962

Mecze

Kadra

1963

Mecze

Kadra

1964

Mecze

Kadra

1965

Mecze

Kadra

1966

Mecze

Kadra

1967

Mecze

Kadra

1968

Mecze

Kadra

1969

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn